Au moins deux comtés des États-Unis et un comté d'Australie portent le nom de comté de Talbot ( ou )  :

États-Unis 
 Comté de Talbot (Géorgie), situé dans l'État de Géorgie ;
 Comté de Talbot (Maryland), situé dans l'État du Maryland.

Australie

Voir aussi